Ла Торна има више значења:

 Ла Торна (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Торна, Ел Пасаманос (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Торна (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику